Ива́н Краси́льников:
 Красильников, Иван (?— после 1773) — исследователь Оренбургского края, геодезист и географ.
 Красильников, Иван Михайлович — потомственный хохломской мастер, художник. 
 
 Красильников, Иван Павлович (1910—1968) — Герой Советского Союза.